Sheer ist der Familienname folgender Personen:
 Gordy Sheer (* 1971), US-amerikanischer Rennrodler
 Ireen Sheer (* 1949), deutsch-britische Schlagersängerin

Sonstiges:
 Sheer Point, Landspitze Südgeorgiens im Südatlantik

Siehe auch: 
 Scheer (Begriffsklärung)
 Schier